Stuhr steht für

 Stuhr, niedersächsische Gemeinde

Stuhr ist der Familienname bzw. Bestandteil des Familiennamens von

 Franziska Stuhr (* 1993), deutsche Theaterregisseurin
 Johann Georg Stuhr (1640–1721), deutscher Maler
 Peter Feddersen Stuhr (1787–1851), deutscher Hochschullehrer und Historiker
 Friedrich Stuhr (1867–1945), deutscher Archivar, Redakteur und Publizist
 William Stuhr (1882–1958), dänischer Maler
 Jerzy Stuhr (* 1947), polnischer Schauspieler und Regisseur
 Michael Stuhr (* 1950; Pseudonyme M. Arno Hagen und Mike Stuart), deutscher Schriftsteller
 Maciej Stuhr (* 1975), polnischer Schauspieler
 Kevin Stuhr-Ellegard (* 1983), dänischer Profi-Fußballspieler

Siehe auch
 Stur